Llista dels 154 municipis del departament francès del Var (83).

Var